Barakzai bezeichnet
 alternativ eine afghanische Dynastie, siehe Baraksai

Barakzai ist der Familienname folgender Personen:
 Schukria Barakzai (* 1972), afghanische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Masiullah Barakzai (* 1990), afghanischer Fußballspieler
 Yar Mohamed Barakzai (* 1923), afghanischer Fußballspieler